

Astronomia 
 5521 Morpurgo – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Villa Civran Morpurgo Pini-Puig – villa di Conegliano

Onomastica 
 Morpurgo – cognome italiano

Persone 
 Edgardo Morpurgo –  imprenditore e dirigente d'azienda italiano
 Elio Morpurgo – politico italiano
 Emilio Morpurgo – accademico, rettore e politico italiano
 Franco Morpurgo – politico italiano
 Giorgio Morpurgo – militare italiano
 Giuseppe Morpurgo – insegnante e critico letterario italiano
 Giuseppe Lazzaro Morpurgo – assicuratore italiano
 Guido Morpurgo-Tagliabue – filosofo, docente e germanista italiano
 Lisa Morpurgo – scrittrice e astrologa italiana
 Lucia Morpurgo Rodocanachi – traduttrice e scrittrice italiana
 Luciano Morpurgo – fotografo, editore e scrittore italiano
 Michael Morpurgo – scrittore e poeta britannico
 Salomone Morpurgo – filologo e bibliotecario italiano
 Uberto de Morpurgo – tennista italiano
 Vittorio Ballio Morpurgo – architetto italiano